Șoimuș ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șoimuș (Hunedoara), Gemeinde im Kreis Hunedoara

 Șoimuș (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Șoimoș (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Șoimuș (Bihor), Dorf im Kreis Bihor
 Șoimuș (Bistrița-Năsăud), Dorf im Kreis Bistrița-Năsăud
 Șoimuș (Mureș), Dorf im Kreis Mureș
 Șoimuș (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj